Новогородово — название населённых пунктов в России:

 Новогородово — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Новогородово — деревня в городском округе Подольск Московской области.